Intyrictis (Интириктис — „Мекинтирева ласица”) је изумрли род плацентални сисара, из изумрле потпородица Didymictinae унутар изумрле породице Viverravidae, који је у периоду раног палеоцена настањивао подручје Сјеверне Америкe.

Етимологија назива

Систематика

Класификација

Филогенија 
Доље приказани кладограм представља филогенетске везе рода Intyrictis.

Временска распрострањенст рода Intyrictis унутар породице Viverravidae

Види још 
 Класификација сисара
 Didymictinae

Референце 

Viverravidae
Изумрли сисари Северне Америке